Элонгация может означать:
 Элонгация (астрономия) — астрономический термин, означающий угловое расстояние между Солнцем и планетой при наблюдении с Земли.
 Элонгация (биология) — вторая, после инициации стадия синтеза мРНК и белков.

См. также 
 Элонгация трансляции